Sadowy (, ) – nazwisko występujące m.in. w Polsce, w Rosji i na Ukrainie

Polacy 
 Bronisław Sadowy (1925–1984) – polski nurek 
 Leszek Sadowy (ur. 1962) – polski piłkarz ręczny, reprezentant Polski 
 Piotr Sadowy (ur. 1980) – polski szermierz, szpadzista, reprezentant Polski 
 Witold Sadowy (1920–2020) – polski aktor teatralny i filmowy, publicysta teatralny

Rosjanie 
 Nikołaj Aleksandrowicz Sadowy (1914–2007) – radziecki i rosyjski dziennikarz związany z Sankt Petersburgiem
 Jewgienij Wiktorowicz Sadowy (ur. 1973) – rosyjski pływak, mistrz olimpijski

Ukraińcy 
 Andrij Iwanowycz Sadowy (ur. 1968) – polityk, przewodniczący partii „Samopomicz”
 Mykoła Illicz Sadowy (ur. 1947) – naukowiec i polityk
 Serhij Wasyljowycz Sadowy (ur. 1969) – piłkarz

Także 
 Sadowy – osiedle w obwodzie brzeskim na Białorusi
 Sadowy – przystanek kolejowy w obwodzie mińskim na Białorusi

Zobacz także 
 Sadowyj

Strony ujednoznaczniające